Haselreith heißen folgende geographische Objekte:

 Haselreith (Gemeinde Eggelsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Eggelsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Haselreith (Gemeinde Straßwalchen), Katastralgemeinde von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg